Foro hace referencia a varios artículos:

Antigua Roma 
 Foro (arquitectura), plaza donde se trataban los negocios públicos y donde el pretor celebraba los juicios durante el Imperio Romano.
 Foro Romano, el propio de la Antigua Roma.
 Foro romano de Caesaraugusta, complejo de la época romana construido en la Colonia Caesar Augusta, en la provincia Hispania Citerior Tarraconensis perteneciente al Imperio Romano, y actualmente denominada Zaragoza.
 Foros imperiales (Fori Imperiali en italiano),  sucesión de ampliaciones del foro romano realizadas durante el final de la época republicana y el principio de la época imperial.

Comunicación e internet 
 Foro (técnica de comunicación), entre un grupo de personas.
 Foro (Internet), foro entre internautas.

Derecho 
 Foro (censo), contrato civil de gravamen que se rige por las normas de la enfiteusis cuando es por tiempo indefinido y, cuando es temporal, por las del arrendamiento (artículo 1655 del Código Civil español).
 Foro (contrato), contrato agrario de origen señorial, por la que el dueño de un terreno (forista) cede su posesión durante un tiempo a cambio de recibir una renta del foratario.

Lingüística 
 Sufijo -foro, de origen griego, equivalente al sufijo -fero de origen latino.

Lugares 
 Foro (Eritrea), localidad de Eritrea.

Organizaciones mundiales 
 Foro Económico Mundial, fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza.
 Foro Social Mundial, encuentro anual que llevan a cabo miembros del movimiento por una globalización diferente, para organizar campañas mundiales, y compartir y pulir estrategias.

Personas 
 Foro (futbolista), apodo del futbolista español Telesforo Lorenzo Gama.

Política 
 Foro (partido político) fue un partido político español de la década de 1990 fundado y liderado por Eduardo Punset.
 Foro de Ciudadanos, conocido también como Foro Asturias, es un partido político asturiano situado en el centro-derecha cuya presidenta es Carmen Moriyón Entrialgo y su vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos.
Plataforma Andaluza-Foro Ciudadano, partido político de izquierda y andalucista dirigido por Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez.

Publicaciones 
 Foro Interno. Anuario de Teoría Política, revista académica española de teoría política publicada por la Universidad Complutense de Madrid.

Zoología 
 Foro (ave), ave prehistórica del Eoceno.

Referencias